Tom Murray (honkballer) (1866-?), Amerikaans honkballer
 Tom Murray (acteur) (1874-1935), Amerikaans acteur
 Tom Murray (curler) (1877-1944), Schots curler
 Tom Murray (golfer) (1990), Brits golfer
 Tom Murray (roeier) (1994), Nieuw-Zeelands roeier